Dorfkirche Borstel steht für:
 Dorfkirche Borstel (Stendal) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 St. Nikolai (Borstel) im Landkreis Stade in Niedersachsen
 St. Nicolai (Borstel) im Landkreis Diepholz in Niedersachsen